Bénouville puede referirse a:

 Bénouville, comuna francesa situada en Calvados.
 Bénouville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.